Список міст Парагваю містить близько 40 міст населенням більше 2 тисяч осіб.

Джерела

Посилання 
 

Парагвай
 
Списки:Парагвай